Ненад «Нене» Вучкович (; род. 23 августа 1980, Пула) — сербский гандболист, защитник сербского клуба «ГК Войводина (Нови Сад)» и сборной Сербии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы клуба «Црвена Звезда», выступал за этот клуб с 1999 по 2004 годы в дуэте с Владицей Стояновичем. С 2004 по 2008 годы играл во французской первой лиге за «Шамбери Савуайе», в 2006 году стал серебряным призёром чемпионата Франции. С января 2008 года играет за немецкий «Мельсунген».

В сборной 
Сыграл 98 игр и забил 296 голов за сборную. Участник чемпионата мира 2011 года, Олимпийских игр 2012 и чемпионата Европы 2012 года (серебряный призёр).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте клуба «Мельсунген» 
 Профиль на сайте ЕГФ 

Гандболисты Сербии
Игроки ГК «Црвена звезда»
Игроки ГК «Шамбери»
Игроки ГК «Мельзунген»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года